

Azionario 
 MIV, Mercato telematico degli Investment Vehicles, è il mercato regolamentato di Borsa Italiana dedicato ai veicoli di investimento.

Codici 
 MIV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Millville Municipal, Millville (New Jersey), Stati Uniti